Baroness – gruppo musicale sludge/heavy metal statunitense
 Baroness – gioco di carte
 Baronessa (Baroness) – personaggio di G.I. Joe

Pagine correlate 
 The Baroness